Miejscowości w USA:
 Annawan – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
Gminy w USA:
 Annawan (ang. Annawan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry